Glasau heißen folgende geographische Objekte:

 Glasau, Gemeinde im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Glasau (Gemeinde Hellmonsödt), Ort in der Gemeinde Hellmonsödt, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Glasau (Gemeinde Vorderweißenbach), Ort bei Vorderweißenbach, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich